Floorballligaen 2010-11 var den 21. sæson af bedste herreliga i Danmark i floorball, og den blev styret af Floorball Danmark.

Deltagere

Trænere

Grundspil

Vest stilling

Vest kampe

Øst stilling

Øst kampe

Topscorer

Grundspil Vest

Grundspil Øst

Slutspil

Topscorer 

Floorball-Ligaen